Sokolja steht für:

 Sokolja (Solotschiw), Dorf im Rajon Solotschiw in der Ukraine
 Sokolja (Jaworiw), Dorf im Rajon Jaworiw in der Ukraine